La maison du parti à Bonanjo est un bâtiment et un espace historique à Douala au Cameroun.

Histoire

Description 
Le bâtiment se trouve dans le quartier chic de la ville. Il a été bâti par le président Ahmadou Ahidjo. Il sert d'espace de réception pour les activités et les manifestations du parti au pouvoir. Il comporte un grand bâtiment et une salle des fêtes et un très grand espace vert tout autour. La maison du parti est entourée de barrières et son accès est protégé. Il s'étend sur un peu moins de 2 hectares.

Événements

Spectacles 
L'artiste Stromae s'y produit le 19 mai 2015.

Expositions 
Lors de la CAN 2021, le lieu sert de cadre exposition d'objets culturels les différents peuples d'Afrique un lieu de rencontre et d'échange.

Notes et références 

Culture à Douala